Apt (ordre), sistema de gestió de paquets creat pel projecte Debian
 Toponímia:
 Apt  o Ate (municipi de la Valclusa) , municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Bisbat d'Apt  o Bisbat d'Ate
 Cantó d'Apt  o Cantó d'Ate , divisió administrativa francesa al departament de la Valclusa i del districte d'Ate 
 Comtat d'Apt, jurisdicció feudal de Provença
 Districte d'Apt, districte del departament francès de la Valclusa (regió de Provença-Alps-Costa Blava)